His Old-Fashioned Dad – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
His Old-Fashioned Dad – film del 1917 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company